Erik Landberg kan syfta på:

 Ollars-Erik Landberg (1891–1960), skådespelare
 Erik Landberg (ämbetsman) (1888–1943), ämbetsman